Divergenz (zu divergieren, von lateinisch divergere „auseinanderstreben“) steht für:
 Divergenz (Biologie), evolutionäre Auseinanderentwicklung
 Divergenz (Geologie), auseinanderdriftende Plattengrenzen
 Divergenz (Linguistik), sprachliche Auseinanderentwicklung
 Divergenz (Meteorologie), auseinanderfließende Luftmassen
 Divergenz (Neurophysiologie), Aufzweigen in einem neuronalen Netz
 Divergenz (Strabologie), Augenbewegung aus beidseitiger Abduktion, bei der sich die Gesichtslinien hinter den Augen schneiden, was zu einem Schielen führt
 Divergenz (Optik) von Strahlengang oder von Strahlungsquelle
 Divergenz (Recht) von abweichenden Gerichtsentscheidungen
 Divergenz einer Folge in der Mathematik, siehe Grenzwert (Folge)
 Divergenz eines Vektorfeldes
 divergentes Denken, Kreativität

Werktitel:

 Die Bestimmung (Roman), original Divergent, von Veronica Roth (2011)
 Die Bestimmung – Divergent, Roman-Verfilmung von Neil Burger (2014)

Siehe auch:
 oberflächlicher Divergenzgrad (Quantenfeldtheorie)

 Differenz (Begriffsklärung)
 Abweichung (Begriffsklärung)